Вишнівчицька сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Вишнівчицька сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район
 Вишнівчицька сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район